"van of betreffende de essentie", de aard van iets, of een vitaal belang.
 Essentiële nutriënten, voedingsstoffen die het lichaam niet zelf kan maken, terwijl het lichaam ze wel nodig heeft om normaal te kunnen functioneren.
 Essentiële vetzuren, vetzuren die het lichaam niet zelf kan maken uit andere vetzuren, terwijl het lichaam ze wel nodig heeft om normaal te kunnen functioneren.
 Essentiële aminozuren, aminozuren die niet in het menselijk lichaam kunnen worden gemaakt.
 Essentieel begrensd, een wiskundige term.